

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 В Риме построен храм Януса.
 В Риме основана коллегия каменщиков — легендарная дата основания масонства.
 нубийский царь Шабака захватил весь Древний Египет, взял в плен и сжёг живым Бокхориса, XXV династия становится единственной правящей.
 ассирийский царь Саргон II начал многолетнюю войну против Мидии, победа Саргона над коалицией Урарту, Маны, Мидии и других царств, захват в плен вождя мидийцев Дайукку (Дейока), царь Урарту Руса I сдал 22 крепости, столкновение войск Саргона с фригийской армией
 Царём Иудеи стал Езекия

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 Весной (1 или 2 луна) князья Сун и Вэй встретились в Чуй (местность в Вэй).
 Правитель Лу получил от Чжэн местность Бэн у гор Тайшань и отдал Чжэн поля в Сюй (Сюйтянь). В 3 луне чжэнский посол Вань прибыл в Лу, а в день гэн-инь лусцы заняли Бэн. Благородные мужи осуждали луского гуна. Поля использовались для принесения жертв горе Тайшань (у подножия Тайшань каждому князю была выделена своя местность), а чжэнский правитель был обижен на вана и хотел освободиться от этих жертв. Согласно «Цзо чжуань», обменом занимался чиновник Юань.
 В 6 луне в день цзи-хай умер цайский хоу Као-фу, похоронен в 8 луне и получил титул Сюань-гун.
 В 6 луне в день синь-хай умер князь Су (суский нань).
 Цисцы попытались примирить Сун и Вэй. В 7 луне, в белой лошади князья Сун, Ци и Вэй заключили договор в Ва-у.
 В 9 луне, в день синь-мао луский гун заключил с Цзюй договор в Фу-лай.
 В 9 луне в Лу от вредителей пострадал урожай.
 В 12 луне умер луский княжич У-хай (двоюродный брат Инь-гуна).
 Правитель Го назначен на высшую должность цин-ши в Чжоу.
 Умер князь Цай Сюань-хоу, ему наследовал сын Фын-жэнь (Хуань-хоу, эра правления 714—695).
 Человек из Жуй прибыл в Цзин (город в Чжэн). Люди из родов Сюнь и Дун-бо подняли мятеж против цюйвоского У-гуна. В «Бамбуковых анналах» отмечено, что У-гун обладал одной армией. У-гун уничтожил владение Сюнь, его земли подарил дафу Юань-ши Аню (Сюнь-шу).

См. также

Примечания